Шабалкин — фамилия; имеет женскую форму Шабалкина.
 Шабалкин, Игнатий Михайлович (1853—?) — крестьянин, депутат II Государственной Думы от Пензенской губернии.
 Шабалкин, Никита Алексеевич (род. 1986) — бывший российский баскетболист, заслуженный мастер спорта России.